Енрике Омар Сивори () е аржентинско-италиански футболист, получил Златната топка през 1961. Играе като нападател.

Кариера 
Играе в Ривър Плейт (1954-57), Ювентус (1957-63, вкарва 135 гола в 215 мача), Наполи (1965-69, 12 гола в 63 мача). Шампион през 1955, 1956, 1957, 1958, 1960 и 1960. Печели купата през 1959, 1960 и 1965. Голмайстор през 1960 с 27 гола.

След като преминава в Ювентус (сумата за трансфера са рекордните £93 000) му е забранено да играе в аржентинския национален отбор, за който е изиграл 18 мача и има 9 гола. По-късно преминава в Наполи, където играе заедно с бразилеца Жозе Алтафини.

За националния отбор на Италия отбелязва 8 гола в 9 мача. Участник на Световното първенство през 1962. Футболист на годината в Италия през 1960 и 1961. По-късно е треньор на редица отбори, сред които Ривър Плейт, Наполи и Расинг. Треньор е и на националния отбор на Аржентина, който извежда до финалите на световното през 1974, но малко преди самото първенство е уволнен. По-късно работи като скаут за Ювентус, като търси млади футболни таланти в Южна Америка.

Умира в Сан Николас на 69 години от рак на панкреаса.

Клубна статистика 

Аржентински футболисти
Италиански футболисти
Футболисти на Ривър Плейт
Футболисти на ССК Наполи
Футболисти на Ювентус
Аржентински треньори по футбол
Италиански треньори по футбол
Носители на „Златна топка“
ФИФА 100
Починали от рак